Дейл Га́верчук (; 4 квітня 1964, м. Торонто, Канада — 18 серпня 2020, Беррі) — канадський хокеїст та тренер українського походження. Член Зали слави хокею (2001).

Ігрова кар'єра 
Виступав за «Корнуолл Роялс» (QMJHL), «Вінніпег Джетс», «Баффало Сейбрс», «Сент-Луїс Блюз», «Філадельфія Флайєрс».

В чемпіонатах НХЛ — 1188 матчів (518+891), у турнірах Кубка Стенлі — 97 матчів (30+69).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1982, 1986 і 1989 (28 матчів, 9+13); учасник Кубка Канади 1987 і 1991 (17 матчів, 6+5). У складі молодіжної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1981.

Тренерська кар'єра 
З 2010 по 2019 роки тренував клуб «Беррі Колтс» (ОХЛ).

Нагороди та досягнення 
 Срібний призер чемпіонату світу — 1989), бронзовий призер (1982, 1986.
 Володар Кубка Канади — 1987, 1991.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1982, 1985, 1986, 1987, 1997.
 Нагорода Гі Лафлера — 1980.
 Трофей Стаффорда Смайта — 1981.
 Трофей Жана Беліво — 1981.
 Трофей Мішеля Брієра — 1981.
 Гравець року КХЛ — 1981.
 Пам'ятний трофей Колдера — 1982.
 Член Зали слави хокею — 2001.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Торонто
Українці Канади
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Задрафтовані «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Померли в Беррі (Онтаріо)